Montbrun kan syfta på:
 Montbrun, Lot
 Montbrun, Lozère